Riehm steht für:
 Hůrka (Libá) (Riehm), Ortsteil von Libá, Tschechien

Riehm ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Riehm (1830–1888), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Riehm (1888–1946), deutscher Politiker (SPD), Widerstandskämpfer und Abgeordneter des Provinziallandtages der preußischen Provinz Hessen-Nassau
 Gottfried Riehm (1858–1928), Lehrer und Fotograf
 Hans Riehm (1902–1984), deutscher Agrikulturchemiker und Bodenkundler
 Hansjörg Riehm (* 1933), deutscher Kinderonkologe
 Karl Riehm (1891–1983), deutscher Arzt und Heimatforscher
 Karl-Hans Riehm (* 1951), deutscher Leichtathlet
 Peter-Michael Riehm (1947–2007), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Philipp Riehm (* 1974), deutscher Soziologe und Hochschullehrer 
 Rolf Riehm (* 1937), deutscher Komponist
 Thomas Riehm (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ulrich Riehm (* 1952), deutscher Soziologe und Technikfolgenabschätzer

 Wolfgang Riehm (* 1954), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Riem (Begriffsklärung)
 Rihm